Bischofsplatz ist der Name von Plätzen in folgenden Städten:
 Dresden, siehe Bischofsplatz (Dresden)
 Limburg an der Lahn, siehe Bischofsplatz (Limburg an der Lahn)

Siehe auch:
 Bischofsweg